Severin ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Severin (Domsühl), Ortsteil der Gemeinde Domsühl im Landkreis Ludwigslust-Parchim in Mecklenburg-Vorpommern
 Severin (Bjelovar) in der Gespanschaft Bjelovar-Bilogora, Kroatien
 Severin na Kupi in Zentralkroatien
 Turnu Severin, seit 1972 Drobeta-Turnu Severin, Stadt in Rumänien
Regionen:
 Kleine Walachei, Rumänien (früher Banat von Severin)
 Kreis Caraș-Severin in der Banat-Region, Rumänien

Severin, Weiteres:
 Severin (Name), ein Vor- und Familienname – siehe dort für Namensträger

 Severin Elektrogeräte, deutscher Elektrogerätehersteller
 Severin Films, US-amerikanische Filmproduktionsfirma
 Severin Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Severen, Severien, Séverin, Séverine (Begriffsklärung)
 Severini, Severino, Severinus, Seweryn
 Sankt Severinus
 Severing